Montauriol puede hacer referencia a:

 Montauriol, comuna francesa del departamento de Aude.
 Montauriol, comuna francesa del departamento de Lot y Garona.
 Montauriol, comuna francesa del departamento de Pirineos Orientales.
 Montauriol, comuna francesa del departamento de Tarn.
 Jean-François Montauriol, jugador de rugby.